Saint-Servais puede referirse a: 

 Saint-Servais, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Saint-Servais, comuna francesa situada en Finisterre.